Ишханская епархия () — историческая епархия Грузинской православной церкви с кафедрой ишхнели (Ишханского архиерея) в монастыре Ишхани. Была основана в середине IX века по инициативе Баграта I Курапалата. Первым епископом являлся Савва Ишхнели, сподвижник Григория Хандзтийского. Епархия включала в себя следующие районы: Тортоми, Пархали и др. Ишхнели играли весьма почетную роль во время благословения грузинских царей. Занимала десятое место в грузинской церковной иерархии.

Литература 
 

-
Тао-Кларджети